Ambon kan avse:

Geografi

Frankrike 

 Ambon, Morbihan, kommun i departementet Morbihan,

Indonesien 

 Ambon (ö), Moluckerna, 
 Ambon, Indonesien, stad, Moluckerna,

Se även 
 Ambo – en talarstol, ofta flyttbar, föregångare till predikstolen

Robotskapade Indonesienförgreningar